Shikongo ist der Familienname folgender Personen:

 Ananias Shikongo (* 1986), namibischer Läufer und paralympischer Athlet
 Chelsi Shikongo (* 1997), namibisches Model und Misswahlteilnehmerin

 Matheus Shikongo (1950–2021), namibischer SWAPO-Politiker